Dragonfly — хорватская поп-рок-группа, победители балканского песенного конкурса «Dora», представители Хорватии на конкурсе песни Евровидение 2007.

История 
Группа была образована в 1997 в Загребе под названием «The Draggers». В её состав входят Драго Вудакович (), Бранко Кужнар (), Бранко Баданьяк ( и Ива Глухак (). Группой был выпущен в австрийском Вартерассе концертный альбом в 2004 году. Она известна выступлениями с известными музыкантами: Влатко Стефановски, Дадо Топичем, Златаном Стипишичем, группами Plava Yrava Zarabova, E.N.I., Angels и другими.

В 2007 группа победила на музыкальном фестивале Dora-2007 и вместе с известным музыкантом Дадо Топичем была выбрана представительницей Хорватии на конкурсе песни Евровидение 2007, проходившем в Хельсинки (Финляндия). Для конкурса была выбрана песня «Vjerujem u ljubav» (). В полуфинале конкурса выступление оказалось малоудачным: с результатом 54 балла группа заняла 16-е место и была квалифицирована до финала конкурса. Этот результат считается худшим в истории выступлений Хорватии на Евровидении и первым непопаданием группы в финал конкурса.

Дискография 
 Hypo Summer Tour (2004)

Ссылки 
 Хорватия на Евровидении-2007

Музыкальные коллективы, появившиеся в 1997 году
Участники «Евровидения-2007»
Представители Хорватии на «Евровидении»